Ка́унасский уезд () — уезд в центральной части Литвы. Граничит с Мариямпольским, Алитусским, Вильнюсским, Панявежским, Шяуляйским и Таурагским уездами.

Административное деление 
Уезд образуют территории:

 Самоуправления город Каунаса (10 староств)
 Самоуправления Ионавского района (8 староств)
 Бирштонского самоуправления (город Бирштонас и Бирштонское староство)
 Самоуправления Кайшядорского района (11 староств)
 Самоуправления Каунасского района (23 староства)
 Самоуправления Кедайнского района (12 староств)
 Самоуправления Пренайского района (10 староств)
 Самоуправления Расейнского района (12 староств; города Расейняй и Арёгала, 7 местечек, 3 посёлка, 597 деревень)

Население 
По переписи 2011 года население Каунасского уезда составляет 608 332 человек.

Этнический состав

Примечания

Ссылки 

 http://www.kaunas.aps.lt 
 http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2004/05/12/kult_03.html 
 https://web.archive.org/web/20060629093914/http://www.kastat.lt/st2004/kauno_apsk.htm 
 https://web.archive.org/web/20080505060800/http://www.heritage.lt/epd/2003/kauno_obj.htm 
 https://web.archive.org/web/20080120121416/http://www.rimutija.com/Lankytinos_Kaunas.htm 
 https://web.archive.org/web/20080122023438/http://www.heritage.lt/epd/2002/kaun_aps.htm 
 https://web.archive.org/web/20060423044530/http://visit.kaunas.lt/lt/index.htm 
 http://www.lietuva.lt/index.php?Lang=34&ItemId=27849 

Каунасский округ
Округи Литвы